Les nombres d'Euler E forment une suite d'entiers naturels définis par le développement en série de Taylor suivant :

On les appelle aussi parfois les nombres sécants ou nombres zig-zag.

Premiers nombres d'Euler 
Les nombres d'Euler d'indice impair sont tous nuls. Ceux d'indice pair () sont strictement positifs. Les premières valeurs sont :

  1
  1
  5
  61
  1 385
  50 521
  2 702 765
  199 360 981
  
  2 404 879 675 441

Les nombres d'Euler apparaissent dans le développement en série de Taylor de la fonction sécante (qui est la fonction dans la définition) :

 

et, dans la version alternée de la série, dans celui de la fonction sécante hyperbolique :

.

Ils apparaissent aussi en combinatoire comme nombres de configurations zig-zag de taille paire. Une configuration zig-zag de taille n est une liste de n nombres réels  tels que
.
Deux configurations sont considérées comme identiques si les positions relatives de tous les nombres z sont les mêmes.

Les polynômes d'Euler sont construits avec les nombres d'Euler à partir de cette fonction génératrice.

Formules explicites

Sommations 
Une formule explicite pour les nombres d'Euler est  :

où  est un nombre complexe tel que .

Sommes sur les partitions
Le nombre  E2n s'exprime comme une somme sur les  partitions paires de 2n :

et aussi comme une somme sur les partitions impaires de 2n − 1 :

où, dans les deux cas,  et

est un coefficient multinomial. La notation du delta de Kronecker dans ces formules restreint la somme aux  ki tels que  et
, respectivement.  

Par exemple,

Avec un déterminant
E2n est aussi donné par le déterminant :

Notes et références 

Euler
Leonhard Euler
Combinatoire